Аллсвенскан 1931/32 — 8-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1931/32 року розпочався 2 серпня 1931 року й завершився 5 червня 1932 року.

Чемпіоном Швеції став клуб AIK Стокгольм.

Підсумкова таблиця

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція